Bronnyky (ukrainisch ; russische Entsprechung Bronniki/Бронники) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Schepetiwka, siehe Bronnyky (Schepetiwka)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Riwne, siehe Bronnyky (Riwne)

Siehe auch:
 Fall Broniki